Thomas Smith House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thomas Smith House (New Castle, Kentucky), NRHP-ID 78001343
 Thomas Smith House (Mount Laurel, New Jersey), NRHP-ID 90001437